Albalá puede hacer referencia a:
 Carta real o cédula real.
 Cualquier documento, público o privado.
 Albalá (Badajoz), localidad del municipio de Badajoz, provincia de Badajoz, España;
 Albalá, municipio de la provincia de Cáceres, España;
 Albalá de la Vega, localidad del municipio de Renedo de la Vega, provincia de Palencia, España.

Arabismos